Накаджима може да се отнася за:

 Накаджима (компания) – японска авиационна компания от 1917 до 1945 г.
 Накаджима B5N – самолет торпедоносец
 Накаджима Ki-84 Хаяте – изтребител

Личности 
 Ацуши Накаджима (1909 – 1942) – японски писател
 Сатору Накаджима (р. 1953) – пилот от Формула 1
 Казуки Накаджима (р. 1985) – пилот от Формула 1, син на Сатору Накаджима